

Пражила () — село у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Беїле-Говора.

Пражила () — село у Флорештському районі.